

Топоним в Киеве 
 Святошин (станция метро)
 Святошин (аэродром)

См. также 
 Святошино